Mietków (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Neder-Silezië, in powiat Wrocławski
 Mietków (plaats), een plaats in deze gemeente